

Presentación previa 
Elias Ymer fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Lukáš Rosol.

Aljaž Bedene derrotó en la final a Gastão Elias.

Cabezas de serie 

  Gastão Elias (Finalista)
 ''' Aljaž Bedene (Campeón)
  Norbert Gombos (Primera ronda)
  Alessandro Giannessi ''(Cuartos de final)

<ol start=5>
  Arthur De Greef ''(Segunda ronda)
  Jozef Kovalík ''(Primera ronda)
  Maximilian Marterer ''(Cuartos de final)
  Elias Ymer ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Barletta 2017